een in de grond gegraven of geboord gat om over grondwater te kunnen beschikken, zie:
Waterput met de specifieke uitvoeringen als boorput, boomstamput, tonput, plaggenput en de gemetselde put
Echoput
Welput een waterput met grondwater
een verzamelput, zie:
Regenput, put om hemelwater in te verzamelen voor later gebruik
Beerput om uitwerpselen in te bewaren te vangen
Mestput open of gesloten kelder waarin mest wordt verzameld 
Septische put, een ander woord voor septic tank
Klokput met geurafsluiter om afval- en douchewater naar de riolering te leiden
Zinkput, ook vetput of sterfput, in Vlaanderen soms nog teerput genoemd (van verteren)
Straatkolk om water van straat af te voeren
Rioolput om het riool te inspecteren
Put (wiskunde)
een verlaging waarin werkzaamheden worden uitgevoerd, zie:
Bouwput
Melkput
Smeerput
Schuttersput
Asfaltmeer of teerput
Zwavelput
een mossel- of oesterput; zie Oesterteelt
Programmable UJT of PUT, een elektronische component
putoptie, het gekochte recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen; zie Optie
 Put (Bijbel), een kleinzoon van Noach
 Paul Put, een Belgisch voetballer
 Wilfried Put, Nederlands beeldhouwer en medailleur
een speelveld op het ganzenbord
Put (band), een Kroatische band
De Put (America), een visvijver in het Nederlandse dorp America
in België een alternatieve naam voor een kolenmijn

Zie ook 
 Putt (doorverwijspagina)